Mit dem Begriff Loch Lomond werden bezeichnet:

 ein See in Schottland, siehe Loch Lomond
 ein schottisches Volkslied, siehe Loch Lomond (Lied)
 ein Gedicht von Andrew Lang, The Bonnie Banks o' Loch Lomond
 eine Whiskymarke, siehe Loch Lomond (Whiskybrennerei)
 der Golfplatz der Scottish Open, siehe Loch Lomond (Golf)
 eine Band aus Portland (Vereinigte Staaten), siehe Loch Lomond (Band)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Loch Lomond (Florida)
 Loch Lomond (Kalifornien)
 Loch Lomond (Louisiana)
 Loch Lomond (Mississippi)
 Loch Lomond (Virginia)
 Loch Lomond Junction (Pennsylvania)

in Kanada:
 Loch Lomond (Cape Breton Island)
 Loch Lomond (Ontario)
 Loch Lomond (New Brunswick)